Afonso Machado ou Afonso Dodsworth Machado (Rio de Janeiro, ) é um bandolinista, compositor e arranjador de música popular brasileira.

Discografia
Bandolins do Brasil
Nicanor Teixeira
Só Cartola
Bandolim & Violão
Orquestra de Cordas Brasileiras e Wagner Tiso
CD: "Garson, mais dois"

Bandolinistas do estado do Rio de Janeiro
Brasileiros de ascendência inglesa
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro